

Toponyme 

 Vilhena est une ville à l'est de l'État du Rondônia au Brésil.
 La microrégion de Vilhena est l'une des six microrégions qui subdivisent l'est de l'État du Rondônia au Brésil.

Divers 
 Palais Vilhena, qui contient le Musée national des sciences naturelles de Malte.

Patronyme 

 António Manoel de Vilhena, grand maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem au  ;
 José Carlos Vilhena da Silva (1989-), joueur portugais de basket-ball ;
 Sancho Manoel de Vilhena (1610 - 1677), est un militaire portugais ;
 Tonny Vilhena (1995-), footballeur international néerlandais ;
 José Vilhena (1927-2015), auteur, dessinateur et peintre portugais ;
 José Vilhena (1989-), basketteur portugais.

Patronyme hispanique
Patronyme portugais
Patronyme brésilien